Michael Collins può riferirsi a:

 Michael Collins (1771-1832), vescovo cattolico irlandese
 Michael Collins (1890-1922), patriota e politico irlandese
 Michael Collins, film del 1996 ispirato alla figura di Michael Collins
 Michael Collins (1921-1979), attore britannico
 Michael Collins (1930-2021), astronauta statunitense
 Michael Collins, astronomo statunitense
 Michael Collins (1961), scrittore britannico
 Michael Collins (1961), calciatore statunitense
 Michael Collins (1977), calciatore nordirlandese
 Michael Collins (1986), calciatore irlandese
 Michael Collins (1986), rugbista a 15 gallese
 Michael Collins (1993), rugbista a 15 neozelandese